O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1959-60 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 10ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. O campeão é classificado para a Copa de Campeões da Concacaf de 1962. Os clubes "Folgar" e "Eureka" foram rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1961/62 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1959 na Guatemala
1960 na Guatemala